Чемпионат Европы по футзалу среди мужчин 2010 состоялся в марте 2008 года в Бельгии. Матчи прошли в Льеже, Антверпене, Лембуре, Ла-Лувьере и Намюре.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Результаты 

1. Россия: Константин Левин.

2. Чехия: Лумир Воячек, Алеш Гекера, Ярослав Гой, Ян Клима, Войтех Краль, Иржи Лалак, Ондржей Нойман, Даниэль Райнох, Иво Светлик, Ондржей Стояник, Томаш Углирж, Ондржей Шафранек, Петр Шмераль, Петр Шнидль. Тренеры — Алеш Сторц и Петр Косечек.

3. Белоруссия: Сергей Байдук, Александр Василевский, Игорь Герасимов, Андрей Глушаков, Игорь Грибко, Виктор Гузаревич, Василий Захаревич, Алексей Иванов, Сергей Качанов, Андрей Кипра, Сергей Коток, Максим Коцур, Дмитрий Кудзи, Андрей Лукашевич, Александр Мещенко, Алексей Мишкович, Дмитрий Троцкий, Константин Тюрин, Владимир Шупилов, Александр Якимчук.

4. Бельгия: Ги Ага, Билал аль-Мербох, Билал аль-Хафид, Гаэтан Бодо, Тимми Брепулс, Курт Вермейрен, Оливье Верханнеман, Даниэль Офори, Дэви Питерс, Кенни Сержант, Смаил Тальби, Кевин Туйо, Ив Хереманс, Марио Хосте.

5. Украина: Александр Пихаленок.

6. Франция: Али Бедредин, Азиз Бенредуан, Мимун Бихи, Патрис Бомель, Мохамед Кехаль, Мбай Лаукен, Нуджи Лаукен, Тома Мафриси, Мулай Моктари, Жюльен Непоти, Ив Пишар, Шарги Секран, Жан-Шарль Тобаран, Пьер-Мари Фельс.

7. Норвегия: Хьетиль Берхейм, Бьёрн Вильюгрейн, Хьелль Харальд Далехауг, Карлос Диас, Эйрик Йёссанг, Родриго Кастильо, Магнус Ларсен, Магнар Нордтун, Андреас Нюгор, Иван Оливарес, Карстен Ольсен, Роберто Антонио Рохас Луис, Пер Мартин Хауген, Синдре Эверланн. Тренер — Дрисс Бельхадж.

8. Каталония: Рафа Гарсия, Хуанхо Помарес, Жорди Торра.

См. также 
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди мужчин
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди женщин

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты Европы по футзалу
Спорт в Бельгии в 2008 году
Чемпионаты Европы в Бельгии
Март 2008 года
Футбол в Европе в 2008 году
футзал
Футбол в Бельгии